Daun bezeichnet:

 die Stadt Daun in der Vulkaneifel (Rheinland-Pfalz)
 die Verbandsgemeinde Daun mit der Stadt Daun als Verwaltungssitz
 Daun (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus dem Rheinland
 Daun-Falkenstein, Zweig des Adelsgeschlechts Daun
 Daun-Oberstein
 Daun & Cie Aktiengesellschaft, ein Textilunternehmen aus Rastede
 den Breitblättrigen Hohlzahn (regionale Bezeichnung)

Daun ist der Name folgender Personen:

Familienname
 Anders Daun (* 1963), schwedischer Skispringer
 Berthold Daun, deutscher Kunsthistoriker und Privatdozent
 João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun (1790–1876), portugiesischer Politiker und General
 Markus Daun (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Tom Daun (* 1956), Harfenist und Komponist
 Vanessa Daun (* 1974), deutsche Schauspielerin

Herkunftsname
 Leopold Joseph von Daun (1705–1766), österreichischer Feldmarschall
 Philipp II. von Daun (1463–1515), Erzbischof von Köln
 Wilhelm Johann Anton von und zu Daun (1621–1706), kaiserlicher Generalfeldmarschall, Kommandant von Prag, Regimentsinhaber
 Wirich Philipp von und zu Daun (1669–1741), österreichischer Feldmarschall

Siehe auch:
 Hochstetten-Dhaun, Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Palais Daun
 Schloss Dhaun in der Gemeinde Hochstetten-Dhaun